een type accountmanager, zie farmer (manager)
 een plaats in de VS, zie Farmer (South Dakota)
 de NAVO-codenaam van:
 Mikojan-Goerevitsj MiG-19, een Russische] straaljager.
 Shenyang J-6, de Chinese exportvariant van de MiG-19.
 personen met als achternaam Farmer:
 Mylène Farmer, Franse zangeres